Hasenöd ist der Ortsname von

 Hasenöd (Egglham), Ortsteil der Gemeinde Egglham, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Hasenöd (Postmünster), Ortsteil der Gemeinde Postmünster, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Hasenöd (Reisbach), Ortsteil des Marktes Reisbach, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Hasenöd (Simbach), Ortsteil des Marktes Simbach, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern